Wendy Turnbull e Marty Riessen erano i detentori del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Wendy White e Mike Bauer.

Anne Smith e Kevin Curren hanno battuto in finale 6–4, 7–6 (7–4) JoAnne Russell e Steve Denton.

Teste di serie

 Betty Stöve /  Frew McMillan (secondo turno)
 Wendy Turnbull /  Marty Riessen (secondo turno)
 Anne Smith /  Kevin Curren (campioni)
 JoAnne Russell /  Steve Denton (finale)

 Virginia Ruzici /  Ilie Năstase (quarti di finale) 
 Pam Teeguarden /  Heinz Günthardt (quarti di finale) 
 Mary Lou Daniels /  Ross Case (quarti di finale) 
 Bettina Bunge /  Dick Stockton (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1981